Ву́лиця Механіза́торів ( — вулиця у Сєвєродонецьку. Довжина 910 метрів. Починається від перетину з вулицею Заводською. Проходить між підприємствами. Закінчується на вільній від забудови частині, продовженні вулиці Сметаніна після її перетину з Заводською. Забудована промисловими об'єктами.

Вулиці Сєвєродонецька